Berislav Grgić (biskup) (1960. – ), hrvatski biskup u Norveškoj 
Berislav Grgić (književnik) (1903. – 1972.), hrvatski književni prevoditelj